Desire ("desiderio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Desire – film del 1923 diretto da Rowland V. Lee
 Desiderio (Desire) – film del 1936 diretto da Frank Borzage
 Desire – film del 2000 diretto da Colleen Murphy
 Desire (Desearás al hombre de tu hermana) – film del 2017 diretto da Diego Kaplan

Musica 
 Desire – album di Bob Dylan del 1976
 Desire – album dei Tuxedomoon del 1981
 Desire – album di Toyah Willcox del 1987
 Desire – album dei French Affair del 2001
 Desire – album di Pharoahe Monch del 2007
 Desire – singolo dei Talk Talk del 1988
 Desire – singolo degli U2 del 1988
 Desire – singolo dei Do As Infinity del 2001
 Desire – singolo di Geri Halliwell del 2005
 Desire – singolo dei The Winery Dogs del 2013
 Desire – singolo dei Years & Years del 2015
 Desire – album degli Hurts del 2017
Desire – EP di Eunjung del 2019
 Desire – gruppo musicale

Altro 
 Desire – visual novel del 1994
 Desire – manga yaoi di Maki Kazumi del 2004
 Desire – serie televisiva statunitense del 2006
 HTC Desire – smartphone prodotto dalla HTC Corporation nel 2010

Pagine correlate 
Désiré